Жо́лоб:
 устаревшая форма написания слова «жёлоб» (согласно нормам Орфографии русского языка до 1956 года)
 русская, белорусская и украинская фамилия
 топоним

Известные носители фамилии 

 Жолоб, Степан Михайлович (1917—1964) — Герой Советского Союза

Топонимы 

 Жолоб (река) — река в Билибинском районе Чукотского автономного округа

Примечания